Krouya (Krujë, prononciation en albanais : ; anciennement Croïa en français) est une municipalité d'Albanie, connue pour ses paysages et ses maisons médiévales en pierre.

Depuis une réforme en 2015, Croïa a englobé cinq autres municipalités, sa population avoisinant aujourd'hui les .
Elle est une des trois municipalités du district de Duraz.

Monuments 

Le château de Skanderbeg à Croïa est maintenant un musée.

Municipalité en Albanie